Юрий Гамалей:
 Гамалей, Юрий Владимирович (1939—2015) — российский биолог, физиолог растений, ботаник.
 Гамалей, Юрий Всеволодович (1921—2015) — театральный дирижёр, профессор, заслуженный артист РСФСР.